Улэгир — приток Лены;
 Улэгир — приток Оручана;
 Улэгир — приток Бегидяна;
 Улэгир — приток Кюеленке.
Улэгир-Чарас — правый приток реки Малая Куонамка.